Aceasta este o listă de filme istorice lansate în anii 2010.

Note

2010

2010
istorice